Horvathinia — род крупных водных клопов семейства Belostomatidae. Единственный род в подсемействе Horvathiniinae.

Описание 
Horvathinia крайне редки и встречаются только в небольшой части Южной Америки в пограничном регионе Бразилии и Аргентины. На сегодняшний день собрано менее 100 экземпляров рода. Остаётся неизвестным, каковы их привычки, где их можно найти (хотя есть некоторые свидетельства того, что они могут скрываться в грязи на дне прудов), каково их положение в филогении водных клопов, выводят ли они свои яйца, как и все другие гигантские водные клопы. Некоторые из этих вопросов в настоящее время рассматриваются аргентинскими и американскими энтомологами.

Классификация 
В составе рода Horvathinia было описано около 10 видов, большинство из которых известны по единственному экземпляру. После повторного изучения количество видов сократилось до двух.

 
 

Предполагают, что вид Horvathinia lenti может оказаться синонимом Horvathinia pelocoroides

Примечания 

Таксоны животных, названные в честь людей